Der Siebenkampf der Frauen bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul wurde am 23. und 24. September 1988 im Olympiastadion Seoul ausgetragen. Dreißig Athletinnen nahmen teil. Zur Punkteermittlung kam eine 1985 modifizierte Mehrkampftabelle zur Anwendung.

Olympiasiegerin wurde die US-Amerikanerin Jackie Joyner-Kersee, die mit 7291 Punkten einen neuen Weltrekord erzielte. Silber ging an Sabine John, Bronze an Anke Behmer, beide aus der DDR.

Neben den beiden Medaillengewinnerinnen ging für die DDR Ines Schulz, spätere Ines Krause, an den Start. Sie belegte Rang sechs.
Für die Bundesrepublik Deutschland nahmen Sabine Braun und Sabine Everts teil. Braun wurde Vierzehnte, Everts brach den Wettkampf nach der dritten Disziplin ab.
Die Schweiz wurde durch Corinne Schneider vertreten, die Platz dreizehn erreichte.
Athletinnen aus Österreich und Liechtenstein nahmen nicht teil.

Aktuelle Titelträgerinnen

Rekorde

Bestehende Rekorde 

Anmerkung:
Der olympische Rekord von 6331 Punkten resultiert aus der Umrechnung des Resultats aus der zum Zeitpunkt der Spiele von Seoul für den Siebenkampf gültigen Wertungstabelle von 1985. Sabine Everts war bei den Spielen 1984, bei denen ein jetzt nicht mehr gültiges Wertungssystem angewendet worden war, mit 6363 Punkten (oben in Klammern angegeben) Dritte geworden hinter der Australierin Glynis Nunn – 6390 Punkte – und Jackie Joyner-Kersee – 6385 Punkte, die damals noch als Jackie Joyner gestartet war.

Rekordverbesserung 
Die US-amerikanische Olympiasiegerin Jackie Joyner-Kersee verbesserte den bestehenden olympischen Rekord um 960 Punkte auf 7291 Punkte. Damit steigerte sie gleichzeitig auch ihren eigenen Weltrekord um 76 Punkte.

Teilnehmerinnen 
Dreißig Athletinnen aus neunzehn Ländern nahmen an dem olympischen Wettkampf teil:

Zwei gemeldete Athletinnen traten nicht an:

Durchführung des Wettbewerbs 
Der Siebenkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die sieben Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt, vier davon am ersten und drei davon am zweiten Tag. Gewertet wurde nach der bis heute – Stand: Dezember 2021 – gültigen Punktetabelle für den Frauenmehrkampf von 1985.

Zeitplan

Disziplinen 
Anmerkung: Im Kugelstoßen, Speerwurf und Weitsprung sind die jeweiligen Bestweiten fett gedruckt.

100-Meter-Hürdenlauf 
Die Disziplin wurde in vier Läufen durchgeführt.

Mit 12,69 s erzielte Jackie Joyner-Kersee die bislang schnellste Zeit über 100 Meter Hürden im Rahmen eines olympischen Mehrkampfes.

Hochsprung 
Die Disziplin wurde in zwei Gruppen durchgeführt.

Die Niederländerin Jantien Hidding trat zu dieser zweiten Disziplin nicht an.

Kugelstoßen 
Die Disziplin wurde in zwei Gruppen durchgeführt.

200-Meter-Lauf 
Die Disziplin wurde in vier Läufen durchgeführt.

Drei Athletinnen traten zur vierten Disziplin nicht an: Chantal Beaugeant aus Frankreich, Sabine Everts aus der Bundesrepublik Deutschland – Bronzemedaillengewinnerin von 1984 – und Judy Simpson aus Großbritannien.

Mit 22,56 s erzielte Jackie Joyner-Kersee die bislang schnellste Zeit über 200 Meter im Rahmen eines olympischen Mehrkampfes.

Weitsprung 
Der Wettkampf wurde in zwei Gruppen durchgeführt.

Mit 7,27 m erzielte Jackie Joyner-Kersee die bislang größte Weite im Weitsprung im Rahmen eines olympischen Mehrkampfes. Gleichzeitig war dies ein neuer Weitsprungolympiarekord.

Speerwurf 
Die Disziplin wurde in zwei Gruppen durchgeführt.

Mit 47,50 m erzielte Corinne Schneider die bislang größte Weite im Speerwurf im Rahmen eines olympischen Mehrkampfes.

800-Meter-Lauf 
Die Disziplin wurde in drei Läufen durchgeführt.

Sainiana Tukana trat zu dieser letzten Disziplin nicht an.

Endergebnis und Wettbewerbsverlauf 

Datum: 23./24. September 1988

Die US-Athletin Jackie Joyner-Kersee, Silbermedaillengewinnerin von 1984 sowie amtierende Weltmeisterin, war die Topfavoritin. Sie war die erste Siebenkämpferin, die die 7000-Punkte-Marke übertroffen hatte – erzielt bei den US-Olympiaausscheidungen in Indianapolis – und damit auch Weltrekordinhaberin war. Alle anderen Siebenkämpferinnen lagen mit ihren Bestleistungen deutlich hinter der US-Amerikanerin zurück. Medaillenanwärterinnen waren die amtierende Europameisterin Anke Behmer, frühere Anke Vater, aus der DDR, Vizeeuropameisterin Natalja Schubenkowa, UdSSR, und Behmers Teamkollegin Sabine John frühere Sabine Möbius bzw. Sabine Paetz.

Im 100-Meter-Hürdenlauf legte Joyner-Kersee gleich den Grundstein für ihren Olympiasieg. Mit 12,69 s war sie sechzehn Hundertstelsekunden schneller als John. Die US-Amerikanerin lag sogar 81 Hundertstelsekunden vor Behmer und 85 Hundertstelsekunden vor der Bulgarin Swetla Dimitrowa.

Joyner-Kersee sammelte mit 1,86 m auch im Hochsprung gemeinsam mit der Asienmeisterin Dong Yuping aus China, der Schweizerin Corinne Schneider und der Niederländerin Marjon Wijnsma die meisten Punkte. Behmer erreichte 1,83 m, John 1,80 m. Joyner-Kersee vergrößerte ihren Vorsprung auf 101 Punkte, während John nur noch fünfzehn Punkte Vorsprung vor Behmer hatte. 42 Punkte dahinter folgte Wijnsma auf Platz vier. Zwischen ihr und der Bundesdeutschen Sabine Braun als Zehnter betrug der Abstand nur 32 Punkte.

Im Kugelstoßen stieß John als einzige Teilnehmerin weiter als sechzehn Meter. Aber Joyner-Kersee war mit 15,80 m nicht weit zurück, während Behmer mit ihren 14,20 m einigen Boden verlor. Joyner-Kersee blieb weiter vorne, John hatte ihren Rückstand auf 73 Punkte verkürzen können und lag selber nun 151 Punkte vor Behmer. Hinter Behmer hatte sich die sowjetische Athletin Remigija Sablovskaitė auf Platz vier vorgearbeitet und lag nach ihren 15,23 m nur 25 Punkte hinter Behmer zurück.

Im 200-Meter-Lauf erzielte Jackie Joyner-Kersee mit 22,56 s die bislang schnellste Zeit über 200 Meter im Rahmen eines olympischen Mehrkampfes. Joyner-Kersee war damit über eine halbe Sekunde schneller als die zweitbeste Behmer. Die Bulgarin Dimitrowa wurde Dritte in dieser Übung, John mit 23,65 s Sechste und Sablovskaitė mit 23,92 s Siebte. Joyner-Kersee hatte am Ende des ersten Tages einen Vorsprung von 181 Punkten auf John, die wiederum 97 Punkte vor Behmer lag. 110 Punkte hinter Behmer war Sablovskaitė Viertbeste. Joyner-Kersees Zwischenbilanz von 4262 Punkten nach diesen ersten vier Disziplinen waren absolut hochklassig, sogar ein neuer Weltrekord war durchaus noch machbar.

Im Weitsprung, ihrer besten Disziplin, erzielte Joyner-Kersee mit 7,27 m nicht nur die bislang größte Weite im Rahmen eines olympischen Mehrkampfes, sondern übertraf auch den Weitsprungolympiarekord der sowjetischen Olympiasiegerin von 1980, Tatjana Kolpakowa, die bei ihrem Sieg 1980 in Moskau 7,06 m erreicht hatte. Auch dieser neue Rekord überstand allerdings die Spiele von Seoul nicht. Im Weitsprungeinzelwettbewerb erzielte Joyner-Kersee 7,40 m und wurde damit Weitsprungolympiasiegerin. Über einen halben Meter weniger als Joyner-Kersee sprang hier im Mehrkampf John als nächstbeste Siebenkämpferin. Hinter John erreichte Behmer gute 6,68 m. Der Vorsprung der US-Athletin auf John betrug nun schon 369 Punkte. John hatte ihrerseits ihren Vorsprung vor Behmer auf 107 Punkte vergrößert, die wiederum 249 Punkte vor Sablovskaitė lag. Die Abstände der führenden drei Athletinnen waren ungewöhnlich groß, dahinter ging es sehr viel enger zu.

Beste Speerwerferin war die Schweizerin Corinne Schneider, die mit 47,50 m die bislang größte Weite im Rahmen eines olympischen Mehrkampfes erzielte. Die sowjetische Athletin Natalja Schubenkowa warf nur vier Zentimeter weniger als die Schweizerin und verdrängte damit im Gesamtstand ihre Landsfrau Sablovskaitė auf den fünften Rang, hatte aber mit 263 Punkten weiterhin einen nicht mehr aufholbaren Rückstand auf die drittplatzierte Behmer. Joyner-Kersee erreichte mit 45,66 m die viertbeste Weite hinter der überraschend starken Werferin Iammogapi Launa aus Papua-Neuguinea. Behmer warf 44,54 m, John 42,56 m. Es war ein absolut hochklassiges Ergebnis der Siebenkämpferinnen in dieser Disziplin und für Joyner-Kersee war der Weltrekord weiterhin möglich. Mit 429 Punkten Vorsprung ging sie in den abschließenden 800-Meter-Lauf, für einen Weltrekord, musste sie 2:13,65 min laufen. John auf Platz zwei hatte 68 Punkte Vorsprung auf Behmer.

In der letzten Pbung, dem 800-Meter-Lauf war Behmer mit 2:04,20 min, mehr als anderthalb Sekunden schneller als ihre in dieser Disziplin zweitplatzierte Landsfrau Ines Schulz. John war Drittschnellste 800-Meter-Läuferin. Joyner-Kersee kam mit 2:08,51 min als Fünfte ins Ziel und erzielte 987 Punkte. Sie verbesserte damit ihren eigenen Weltrekord um 76 Punkte. Anke Behmer machte auf John zwar 29 Punkte gut, blieb jedoch auf dem dritten Platz und gewann die Bronzemedaille hinter Sabine John, die auch unter ihrem Geburtsnamen Sabine Möbius und dem Namen aus einer früheren Ehe Sabine Paetz bekannt war. Natalja Schubenkowa verteidigte als viertschnellste 800-Meter-Läuferin ihren vierten Platz im Gesamtklassement vor Remigija Sablovskaitė. Ines Schulz erreichte mit ihrer Leistung Platz sechs.

Fünf Tage nach diesem Siebenkampf gewann Jackie Joyner-Kersee im Weitsprung ihre zweite Goldmedaille bei diesen Spielen.

Videolinks 
 Jackie Joyner-Kersee - 1988 Olympic Heptathlon, youtube.com, abgerufen am 12. Dezember 2021
 1988 Seoul Olympics Heptathlon 800, youtube.com, abgerufen am 12. Dezember 2021

Weblinks 
 Official Report: Games of the XXIVth Olympiad, Seoul 1988, Volume 2, Resultate Leichtathletik, S. 267–270, englisch/französisch (PDF, 49.580 KB), abgerufen am 12. Dezember 2021
 Olympedia, Athletics at the 1988 Summer Olympics, Heptathlon, Women, olympedia.org (englisch), abgerufen am 12. Dezember 2021
 Seoul 1988, Athletics, heptathlon women Results, Seite des IOC (englisch), olympics.com, abgerufen am 12. Dezember 2021
 Athletics at the 1988 Seoul Summer Games: Women's heptathlon, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 12. Dezember 2021
 Mehrkampfrechner Siebenkampf Frauen, ladv.de, abgerufen am 3. Dezember 2021

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1988
Frauenleichtathletikwettbewerb